A 2010–2011-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvenkilencedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak, a 9-14. helyezettek a kiesés elkerüléséért egymás közt játszottak még egy kört.

A Dombóvár KC nevezését nem fogadták el, így egy friss alakítású csapat, a Factum Sport Debrecen szerepelt a dombóvári csapat helyett.

A 2010-es szabálymódosítás

Csapatok

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák
Kiesett a másodosztályba
 Debreceni Egyetem KE
Megszűnt
 Dombóvár KC
Szabadkártya
 Factum Sport Debrecen

Alapszakasz

Rájátszás

1-8 helyért 

 

3. helyért:
Atomerőmű SE - MJUS-Fortress Körmend 0–2

9–14. helyért

Díjak

Források 

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyar bajnokság 20102011
Magyar bajnokság